Сухум — топоним, может означать:

 Сухум — столица частично признанного государства Республика Абхазия и Автономной Республика Абхазия.
 Сухум — станция Абхазской железной дороги, расположена в городе Сухум, Абхазия.
 Сухум — аэропорт города Сухума, столицы частично признанной Республики Абхазия.

См. также 
 Сухуми (залив)